Кудряницы — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Жижицкой волости.

Расположена в 10 км к западу от волостного центра, деревни Жижица, на железной дороге Великие Луки — Кунья — Жижица. Восточнее расположена деревня Кадосно.

Население 
Численность населения деревни по оценке на 2000 год составляла 35 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района